НБА сезона 2020/21. је била 75. сезона водеће професионалне кошаркашке лиге у САД и Канади.

Због пандемије ковида 19 сезона је почела са значајним закашњењем, тек 22. децембра 2020. године, а такмичење се одвија у измењеном формату. Наиме, сваки тим ће у лигашком делу одиграти укупно 72 утакмице — по три против свих ривала из своје конференције (укупно 42) и по две против ривала из друге конференције (укупно 30). По шест првопласираних тимова из обе конференције потом ће обезбедити директан пласман у плеј-оф. За преостала два места у доигравању бориће се тимови који су се по завршетку лигашког дела пласирали од 6. до 10. места. Они ће се, унутар конференција, на додатним утакмицама прво упаривати по систему 7—8 и 9—10, при чему ће боље пласирани тим бити домаћин. Победник првог пара обезбедиће место у плеј-оф и заузеће седму позицију, док ће поражени бити домаћин победнику другог пара у борби за преосталу осму позицију.

Лига

По дивизијама 

 Источна конференција:

 Западна конференција:

По конференцијама 

 Напомене:
 1  Предност домаћег терена током целог доигравања.
 2  Предност домаћег терена током доигравања у конференцији.
 3  Првак дивизије.
 4  Учешће у доигравању.
 5  Учешће у плеј-ину.

Плеј-ин 
 Источна конференција

 Западна конференција

Плеј-оф

Статистички најбољи играчи

У сезони

На једној утакмици

Појединачне награде

Годишње награде 
 

 Идеални тим НБА:

 Идеални одбрамбени тим НБА: 

 Идеални тим новајлија НБА:

Играч недеље

Играч месеца

Новајлија месеца

Тренер месеца

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт НБА

НБА сезоне
Сезона 2020/21. у америчкој кошарци